Чемпионат Украины по футболу 1997 года среди женских команд () — 6-ой Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 2 мая, а завершился 8 октября 1997 года. Чемпионом Украины стала киевская «Алина».

Участники 
В чемпионате в 1997 году принимали участие 5 команд. Из участников прошлого сезона чемпионат лишился одесской «Черноморочки».

Турнирная таблица

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1997
Футбол на Украине в 1997 году
1997 год в женском футболе